Вудсборо има више значења:
 Вудсборо (Тексас)
 Вудсборо (Мериленд)